Валсад:

 Валсад — город в штате Гуджарат, Индия.
  Валсад — округ в штате Гуджарат, Индия.